Осада Сарагосы:
 Первая осада Сарагосы (1808)
 Вторая осада Сарагосы (1809)